The Edge (film), een film uit 1997 met Anthony Hopkins
 The Edge (televisieserie), een Fox-komedie uit 1992-1993
 The Edge (Amsterdam), een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam
 een attractie in Eureka Tower

Personen:
 The Edge (gitarist), bijnaam van de gitarist van U2, David Evans